Елашци — балканский славянский топоним.

 Елашци — село в Боснии и Герцеговине (община Вишеград, Республика Сербская).
 Елашци — село в Боснии и Герцеговине (община Калиновик, Республика Сербская).
 Елашци — крепость в Сербии.